Tomahawk, észak-amerikai indián fegyver
 BGM/RGM/UGM–109 Tomahawk, amerikai nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgép
 TE–416 Tomahawk, rakétaszonda
 Piper PA–38 Tomahawk, könnyű többcélú repülőgép
 Curtiss P–40 Tomahawk, második világháborús vadászrepülőgép (a Tomahawk nevet csak a P–40B és P–40C változatokra használták a Szovjetunióban és Nagy-Britanniában)
 Tomahawk, az_Electronic_Arts_videójátéka